Black Sheep est un terme anglais qui signifie « mouton noir » ou « brebis galeuse ». Il peut désigner :
 , film réalisé par Gilbert M. Anderson en 1909
 Black Sheep, pièce de théâtre du dramaturge américain Elmer Rice, créée à Broadway en 1932
 Black Sheep, film américain réalisé par Allan Dwan en 1935
 Black Sheep, film américain réalisé par Penelope Spheeris en 1996
 Black Sheep, film néo-zélandais réalisé par Jonathan King en 2006
 Black Sheep, série télévisée américaine de 1994
 Black Sheep, groupe de hip-hop américain
 Black Sheep, chanson de Sonata Arctica
 Black Sheep, groupe de skacore belge
 The Black Sheep, groupe de rock français

Notes et références

Voir aussi